Annel de Noré, pseudoniem van Netty Simons (*1950), Surinaams schrijfster
 Netty Simons (componist) (1913-1994), Amerikaans componiste